Penzigomyces är ett släkte av svampar. Penzigomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Penzigomyces